Leavis ist der Familienname folgender Personen:

 F. R. Leavis (1895–1978), englischer Literaturwissenschaftler
 Q. D. Leavis (1906–1981), englische Literaturwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Levis